La saison 1967-1968 du SO Montpelliérain a vu le club évoluer en Division 2 pour la cinquième saison consécutive.

Après un début de saison encourageant, le club héraultais va s'effondrer pour terminer à la  du championnat.

En Coupe de France, les somistes vont s'incliner dans le derby héraultais face au FC Sète qui évolue pourtant en Division d'Honneur.

Déroulement de la saison

Inter-saison

Championnat

Coupes nationales

Joueurs et staff

Effectif

Transferts

Rencontres de la saison

Matchs amicaux

Division 2

Coupe de France

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Autres statistiques

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 Le SOM 1967-1968 sur footballdatabase.eu

Saison du Montpellier Hérault Sport Club
Montpellier